Una diosa es una deidad femenina.

Diosa también puede referirse a:

 Mitología comparada
 Diosas, obra recopilatoria del mitólogo, escritor y profesor estadounidense Joseph Campbell
 La diosa blanca, ensayo de 1948 del escritor británico Robert Graves

 Cine
 La Diosa, película muda china de 1934

 Música
 ''Diosa, canción de Myke Towers

 Bioquímica
 Diosa (monosacárido)

 Otros usos
 Diosa madre
 Movimiento de la Diosa
 Triple Diosa